Slovo roháč nebo Roháč má více významů: 

 Roháč obecný – největší český brouk
 Potápka roháč – druh potáplivé kachny, vodní pták
 Roháče – slovenské pohoří, část Západních Tater
 Ostrý Roháč – hora v Západních Tatrách
 Podskalský Roháč – slovenská národní přírodní rezervace, chráněná lokalita v Súľovských vrších nad obcí Podskalie
Roháč (279 m) – vrch u Blatnice pod Svatým Antonínkem v Hlucké pahorkatině, nadmořská výška 279 m
 Roháč (702 m) – vrch v Jeníkovské vrchovině, nadmořská výška 702 m
 Roháč (Chvojínek) – hospoda a hájovna v části Chvojínek v katastrálním území Neštětice města Neveklov v okrese Benešov
 Roháč (přítok Černíkovického potoka) – potok v okrese Benešov, pravý přítok Černíkovického potoka
 Roháč (přítok Sikenici) – potok na jižním Slovensku, přítok řeky Sikenica
 Roháč (rybník) – rybník na říčce Chotýšance u obce Jankov v okrese Benešov
 Jan Roháč z Dubé – husitský hejtman
 Ján Roháč – československý divadelní, filmový a televizní režisér
 Melchior Roháč – slovenský kněz, spisovatel a církevní hodnostář
 Roháč (časopis) – slovenský satirický časopis
 Roháči – česká folková hudební skupina z Lokte nad Ohří

Externí odkazy